Рандон — фамилия:

 Рандон, Жак Луи (1795—1871) — военный министр Франции, маршал Франции.
 Рандон, Жильбер (Рандоненсберг; 1814—1884) — парижский рисовальщик-карикатурист.
 Рандон, Люсиль (1904—2023) — французская супердолгожительница.

См. также 
 Рандоннёр